Název Prostredný potok má více vodních toků:

 Prostredný potok (přítok Jasenského potoka) – levostranný přítok Jasenského potoka (pravostranný přítok Hronu) na Slovensku v okrese Brezno
 Prostredný potok (přítok Kalnického potoka) – pravostranný přítok Kalnického potoka (levostranný přítok Váhu) na Slovensku v okrese Nové Mesto nad Váhom
 Prostredný potok (přítok Tŕstie) – levostranný přítok Tŕstie (levostranný přítok Jablonky) na Slovensku v okrese Nové Mesto nad Váhom